Gleidionor Figueiredo Pinto Júnior vagy egyszerűen Junior Negão (Salvador, 1986. november 30. –), brazil labdarúgó, az Oeste csatára.

Források 
Júnior Negrão adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1986-ban született személyek
Brazil labdarúgók
A Nacional FC labdarúgói
A Corinthians labdarúgói
A Belenenses labdarúgói
A Tombense FC labdarúgói
A Madureira EC labdarúgói
Az ABC FC labdarúgói
A Figueirense FC labdarúgói
A Beerschot labdarúgói
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
A Guarani FC labdarúgói
Az América FC (RN) labdarúgói
Az América (MG) labdarúgói
Az Oeste FC vezetőedzői
Labdarúgócsatárok
Élő személyek